Vestibulum kan syfta på:

Vestibulum – en förhall eller förgård, se vestibul
Vestibulum (djur) – ett släkte i familjen brokparasitsteklar

Anatomi 
 Vestibulum nasi – den yttersta delen av näshålan
 Vestibulum vaginae – förgård (anatomi), del av kvinnans yttre könsorgan
 Vestibulum (aorta) –  i vänster hjärtkammare innan aortaklaffen
 Vestibulum (öra) – del av innerörat